Fótyik Dominik (Érsekújvár, 1990. szeptember 16. –) magyar labdarúgó. Jelenleg a Budafoki MTE hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatban
Az Érsekújváron született Fótyik Dominik a Trenčín csapatában kezdte pályafutását, de első felnőtt mérkőzését az MŠK Žilina színeiben játszotta 2011-ben. Ezt követően játszott a Liptovský Mikuláš csapatában, majd Magyarországra, a másodosztályú Kazincbarcika csapatához szerződött. 2013 júliusában próbajátékon járt a Diósgyőri VTK csapatánál, de végül az élvonalban akkor története során először feljutó Mezőkövesd csapatához írt alá, honfitársával, Harsányi Zoltánnal együtt. A 2014-15-ös szezonban a Kecskeméti TE csapatában játszott kölcsönben.

A válogatottban
2010 és 2011 között két mérkőzésen pályára lépett a szlovák U21-es válogatottban.

Sikerei, díjai 
  MŠK Žilina
 Szlovák labdarúgó-bajnokság: 2009–10

Statisztika
Legutóbb: 2022. augusztus 2-án lett frissítve.

Jegyzetek

Források

Szlovák labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az MŠK Žilina labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Érsekújváriak
1990-ben született személyek
Élő személyek